Châteaufort kan avse två kommuner i Frankrike:

 Châteaufort, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-de-Haute-Provence
 Châteaufort, Yvelines, Yvelines